Ez a lista az Esküdt ellenségek: Az utolsó szó jogán (Law & Order: Trial by Jury) című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat 1. évad után végleg befejeződött 2006. január 21-én. Magyarországon a sorozatot a TV2 sugározta.

Évados áttekintés

Első évad (2005-06)

Fordítás 

Televíziós sorozatok epizódlistái